Жіноча гонка переслідування в рамках чемпіонату світу з біатлону 2011 відбулася в Ханти-Мансійську 6 березня 2011 о 16:30 за місцевим часом. У гонку було відібрано 60 біатлоністок за результатами спринтерської гонки.

На перших чотирьох колах, до останньої стрільби Маґдалена Нойнер випереджала Кайсу Мякяряйнен. Обидві біатлоністки не зробили жодного невлучного пострілу на перших трьох стрільбах. На останній стрільбі Нойнер зробила два невлучні постріли, а Мякяряйнен влучила у всі мішені й зуміла не тільки втримати, але й збільшити перевагу на останньому колі. Третьою була Гелена Екгольм.

Результати

Виноски

Чемпіонат світу з біатлону 2011
2011 у біатлоні